Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Liz Smylie che hanno battuto in finale Svetlana Černeva e Larisa Neiland 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Wendy Turnbull (secondo turno)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (Campionesse)
 Jo Durie /  Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)

 Alycia Moulton /  Paula Smith (primo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Kathy Horvath (quarti di finale)
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (secondo turno)
 Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1985